Markus Mikael Hännikäinen (né le  à Helsinki) est un joueur professionnel finlandais de hockey sur glace. Il évolue au poste d'attaquant.

Biographie

Carrière en club 
Formé au Kiekko-Tiikerit, il rejoint les équipes de jeunes du Jokerit Helsinki. En 2011-2012, il débute en senior avec l'équipe première dans la SM-liiga.

En 2015, il signe un contrat de deux ans avec les Blue Jackets de Columbus. Il part alors en Amérique du Nord et est assigné aux Monsters du lac Érié, club ferme des Blue Jackets dans la Ligue américaine de hockey.

Le , il joue son premier match dans la Ligue nationale de hockey face aux Blues de Saint-Louis au cours duquel il se blesse à l'épaule.

Il remporte la Coupe Calder 2016 avec les Monsters du lac Érié.

Le , il est échangé aux Coyotes de l'Arizona en retour d'un choix conditionnel de  tour en 2020.

Carrière internationale 
Il représente la Finlande en sélections jeunes.

Trophées et honneurs personnels

Liiga 
2014-2015 : remporte le Trophée Matti-Keinonen.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

|2011-2012 || Jokerit Helsinki || SM-liiga || 15||0 ||0 ||0 ||4 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2011-2012|| Kiekko-Vantaa || Mestis ||10 ||2 || 0|| 2|| 4||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2012-2013 || Jokerit Helsinki || SM-liiga ||20 ||0 || 1|| 1|| 4||1 || 0|| 0|| 0||0
|-
|2012-2013|| Kiekko-Vantaa || Mestis || 21||3 || 6|| 9|| 4||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2013-2014 || Jokerit Helsinki || Liiga ||18 ||3 || 3|| 6|| 4|| 2|| 1|| 0|| 1|| 0
|-
|2013-2014|| Kiekko-Vantaa || Mestis || 15|| 2|| 5|| 7|| 2||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2013-2014|| HPK Hameenlinna || Liiga || 4|| 0|| 0|| 0|| 4||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2014-2015 || JYP Jyväskylä || Liiga || 60|| 19|| 27|| 46|| 51|| 12|| 4|| 5|| 9|| 6
|-
| 2015-2016|| Monsters du lac Érié || LAH || 50|| 7|| 13|| 20|| 20|| 16|| 3|| 7|| 10|| 2
|-
| 2015-2016|| Blue Jackets de Columbus || LNH || 4|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2016-2017|| Blue Jackets de Columbus || LNH || 10|| 1|| 1|| 2|| 6|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2016-2017|| Monsters de Cleveland || LAH || 57|| 19|| 18|| 37|| 22|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2017-2018 || Blue Jackets de Columbus || LNH || 33 || 3 || 3 || 6 || 6 || - || - || - || - || -
|-
| 2017-2018 || Monsters de Cleveland || LAH || 8 || 0 || 3 || 3 || 0 || - || - || - || - || -
|-
| 2018-2019 || Blue Jackets de Columbus || LNH || 44|| 4|| 3|| 7|| 2|| 1|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2019-2020 || Monsters de Cleveland || LAH ||28 ||7 ||11 ||18 ||6 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2019-2020 || Roadrunners de Tucson || LAH || 7 ||3 ||1 ||4 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2020-2021 || Jokerit || KHL ||21 || 5 || 3 || 8|| 8 || 4|| 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 2021-2022 || Jokerit || KHL || 44 || 5 || 11 || 16 || 13 || - || - || - || - || -
|-
| 2021-2022 || Adler Mannheim || DEL || || || || || ||

| 91 || 8 || 7 || 15 || 14 || 1|| 0|| 0|| 0|| 0

Au niveau international

| 2011 || align="left"|Championnat du monde moins de 18 ans || 6|| 1|| 0|| 1|| 0|| 0|| align="left"|Cinquième place
|-
| 2012 || align="left"| Championnat du monde junior || 7|| 0|| 1|| 1|| 0|| +1|| align="left"| Quatrième place
|-
| 2013 || align="left"| Championnat du monde junior || 6|| 0|| 0|| 0|| 8|| 0|| align="left"| Septième place
|-
| 2017 || align="left"| Championnat du monde || 10|| 2|| 1|| 3|| 2|| 2|| align="left"| Quatrième place

Notes et références 

Naissance en mars 1993
Attaquant de hockey sur glace
Joueur international finlandais de hockey sur glace
Joueur du Jokerit Helsinki
Joueur du HPK Hämeenlinna
Joueur du JYP Jyväskylä
Joueur des Monsters du lac Érié
Joueur des Blue Jackets de Columbus
Joueur du Kiekko-Vantaa
Naissance à Helsinki
Champion de la Coupe Calder
Joueur de la Ligue nationale de hockey non repêché
Joueur des Roadrunners de Tucson
Gagnant du trophée Matti-Keinonen